Adléta Šlesvicko-Holštýnsko-Sonderbursko-Glücksburská (19. října 1889, Grünholz – 11. června 1964, Salcburk) byla glücksburskou princeznou a sňatkem kněžnou ze Solms-Baruth.

Původ a rodina 
Princezna Adléta se narodila 19. října 1889 v Grünholz Manor ve Šlesvicko-Holštýnsku, jako čtvrtá dcera vévody Fridricha Ferdinanda Šlesvicko-Holštýnsko-Sonderbursko-Glücksburského a jeho manželky Karolíny Matyldy Šlesvicko-Holštýnsko-Sonderbursko-Augustenburské.

Adlétin otec byl nejstarším synem vévody Fridricha Šlesvicko-Holštýnsko-Sonderbursko-Glücksburského a synovcem dánského krále Kristiána IX. Čtyři roky před jejím narozením se stal otec po smrti svého otce hlavou dynastie Glücksburků a vévodou. Adlétina matka byla mladší sestra německé císařovny.

Sňatek 
1. srpna 1914 se čtyřiadvacetiletá Adléta v Postupimi provdala za dědičného knížete ze Solms-Baruth Fridricha (pozdější Fridrich, 3. kníže ze Solms-Baruth), nejstaršího syna knížete Fridricha II. ze Solms-Baruth a jeho manželky Luisy z Hochbergu. Solms-Baruth byl jedním z mnoha menších států bývalé Svaté říše římské, nacházející se v Dolní Lužici. Svou nezávislost knížectví ztratilo německou mediatizací v roce 1806.

Adléta měla s Fridrichem pět dětí:

 Frederika Luisa ze Solms-Baruth (10. října 1916 – 10. ledna 1989)
 Feodora ze Solms-Baruth (5. dubna 1920 – 2006)
 Rosa ze Solms-Baruth (15. května 1925 – říjen 2008)
 Fridrich, 4. kníže ze Solms-Baruth (22. prosince 1926 – 2006)
 Karolína Matylda ze Solms-Baruth (15. dubna 1929 – 21. ledna 2016)

31. prosince 1920 zemřel Adlétin tchán kníže Fridrich a její manžel se stal hlavou rodu Solms-Baruth.

Adléta ovdověla 12. září 1951, kdy její manžel zemřel v hlavním městě Namibie Windhoeku. Princezna jej přežila o necelých třináct let a zemřela 11. června 1964 v Salcburku ve věku 74 let.

Tituly a oslovení 
 19. října 1889 – 1. srpna 1914: Její Výsost princezna Adléta Šlesvicko-Holštýnsko-Sonderbursko-Glücksburská
 1. srpna 1914 – 31. prosince 1920: Její Výsost dědičná princezna ze Solms-Baruth
 31. prosince 1920 – 12. září 1951: Její Výsost kněžna ze Solms-Baruth
 12. září 1951 – 11. června 1964: Její Výsost kněžna vdova ze Solms-Baruth

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 

Narození 19. října
Narození v roce 1889
Úmrtí 11. června
Úmrtí v roce 1964
Úmrtí v Salcburku
Glücksburkové
Ženy